Le mot todo est présent dans les langues suivantes :
 en anglais, le mot todo (du verbe to do) fait référence à un travail ou une tâche qui reste « à faire ».
 en informatique, une « todo list » est une liste de tâches à accomplir.
 en espagnol, le mot todo signifie « tout ».

Patronymie 

Nanaka Todo (née en 2000), joueuse de basket-ball japonaise